Osoby o tym nazwisku:
 Hugo Fraile − hiszpański piłkarz
 Juan Fraile Cantón − hiszpański polityk, nauczyciel i samorządowiec, europoseł